El término lago Verde puede hacer referencia a:
 Charco Verde, laguna del parque nacional de Timanfaya, en Lanzarote, Canarias, España;
 Lago Verde (comuna), comuna de la región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, Chile;
 Lago Verde (Figueroa), lago que desagua en el río Figueroa, de la región de Aysén, Chile;
 Lago Verde (Chubut), lago glacial del parque nacional Los Alerces, Chubut, Argentina;
 Lago Verde (Maranhão), municipio del estado de Maranhão, Brasil.